Sweeck ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Sweeck (* 1936), belgischer Radrennfahrer
 Diether Sweeck (* 1993), belgischer Radrennfahrer
 Hendrik Sweeck (* 1992), belgischer Radrennfahrer
 Laurens Sweeck (* 1993), belgischer Radrennfahrer